}}

 Away (série de televisão) — série da Netflix

Pessoas 
 Away ou  Gil Brother — nomes artísticos de Jaime Gil da Costa
  Away ou Michel Langevin — baterista da banda canadense de heavy metal Voivod

Música 

"Away" — banção de Breaking Benjamin

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão